Шиханы-2 — посёлок в Вольском районе Саратовской области в составе городского поселения Муниципальное образование город Вольск.

География 
Находится на расстоянии примерно 17 километров на северо-запад от города Вольск.

История 
Бывший военный городок Вольск-18. Жилой посёлок 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны. Научное учреждение перевели сюда в 1961 году и объединили с военно-химическим полигоном, действовавшим в Шиханах с 1930 годов.

Население 

Посёлок не выделялся отдельным населённым пунктом ни при переписи 2002 года, ни в 2010 году.

Инфраструктура 
Всего в военном городке проживают более 6 тысяч человек. Здесь находятся 27 пятиэтажек, баня, три детских сада, а также школа.

Примечания 

Населённые пункты Вольского района